Macedonia Północna:
 Dołenci − wieś w gminie Bitola
 Dołenci − wieś w gminie Demir Hisar
 Jagoł Dołenci − wieś w gminie Osłomej